Laolestes est un genre éteint de mammifère l'époque du Jurassique supérieur.  

Des fossiles de Laolestes ont été découverts dans la Formation de Morrison dans l'ouest des États-Unis, au niveau des zones stratigraphiques 5 et 6 . 

Des fossiles de deux espèces y ont été mis au jour : Laolestes eminens et Laolestes grandis.

Phylogénie 
Cladogramme établi suivant l'analyse de Rougier, Wible, Beck et Apesteguía (2012):

Chronologie de la présence du taxon

Voir aussi 
 Histoire évolutive des mammifères
 Classification phylogénétique des Mammalia

Notes

Références 

Mammifère du Jurassique
Genre de mammifères préhistoriques (nom scientifique)
Taxon fossile décrit en 1927